Il singolare  dell'Open de Nice Côte d'Azur 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Nicolás Almagro era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo sconfiggendo in finale Brian Baker per 6-3, 6-2.

Teste di serie
Lr prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 John Isner (quarti di finale)
 Gilles Simon (semifinale)
 Nicolás Almagro (campione)
 Gaël Monfils (secondo turno)

  Bernard Tomić (secondo turno)
  Robin Haase (primo turno)
  Denis Istomin (secondo turno)
  Fabio Fognini (primo turno)

Qualificazioni

  Thomaz Bellucci (quarti di finale)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)

  Brian Baker (finale)
  Sam Querrey (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Open de Nice Côte d'Azur 2012
ATP World Tour 2012